Ранчо лос Каскабелес има више значења:

 Ранчо лос Каскабелес, Ла Росита (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Каскабелес (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику